431 км, 431-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 431 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 260022
 431 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 865214 , расположен перед станцией Малиновка
 431 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 227715
 431 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 518225